Alberto Ricchetti – canoista italiano
 Aurelio Ricchetti – militare e politico italiano
 Carlo Ricchetti – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Luciano Ricchetti – pittore italiano
 Pablo Ricchetti – calciatore argentino